(996) Хиларитада () — астероид главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу B. Астероид был открыт 21 марта 1923 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории, Австрия и назван после смерти первооткрывателя в честь римских богинь радости Харит и самой радости — черты характера присущие первооткрывателю. Название было дано австрийским астроном Йозефом Реденом и второй женой первооткрывателя Анной Пализой.

Орбита 
Орбита астероида лежит во внутренней части главного пояса астероидов. Большая полуось орбиты 3,09 а.е. Орбита имеет достаточно большую вытянутость, эксцентриситет равен 0,14063 и практически не имеет наклона, он равен 0,66°.

Параметры орбиты близки к параметрам орбит астероидов семейства Фемиды. Скорее всего астероиды этого семейства образовались в результате разрушения родительского тела.

Физические характеристики 
На основе кривых блеска был получен период вращения астероида равный 10,052 ± 0,001 часа с изменением яркости 0,65 ± 0,03 величины.

Спектральные характеристики (B-V)=0,686 (U-B)=0,392 соответствуют углеродным астероидам класса B. Это достаточно редкий класс и не характерный для астероидов семейства Фемиды.

На основе данных о блеске и альбедо вычислен диаметр астероида, который составляет 29 км.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды Главного пояса
Семейство Фемиды